Hude est un nom porté notamment par :

Toponyme 
Hude est en Allemagne le nom de deux villages :
 Hude, dans l'arrondissement d'Oldenbourg (Basse-Saxe).
 Abbaye de Hude, sise dans ce village
 Hude, dans l'arrondissement de Frise-du-Nord (Schleswig-Holstein).

Patronyme 
 Antoine Hude (1851-1888), homme politique français.
 Henri Hude (1954-), écrivain et philosophe français.

Voir aussi 
 Johan Hudde (1628-1704), mathématicien néerlandais.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme